Sound & Color – drugi album studyjny grupy Alabama Shakes, wydany przez ATO Records / Rough Trade Records dnia 20 kwietnia 2015, w Polsce dystrybuowany przez Sonic Records. Na pierwszy singel wybrano brawurowo wykonany utwór Don't Wanna Fight. Album został nominowany do nagród Grammy w kategoriach: Album Roku, Najlepszy Album Muzyki Alternatywnej, Nieklasyczny Najlepiej Zaaranżowany Album oraz za ów album nominowano Blake'a Millsa w kategorii Nieklasyczny Producent Roku. Dwie nominacje otrzymał również utwór Don't Wanna Fight.

Lista utworów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Recenzja w języku angielskim i odsłuch płyty

Albumy muzyczne wydane w roku 2015
Albumy ATO Records
Albumy Rough Trade Records